Mib puede referirse a .
MiB. Unidad de medición de base 2 (binaria), para medir capacidades de almacenamiento y memoria en computadoras.
Men In Black o MIB. Una supuesta organización secreta con métodos y fines ocultos.
Hombres de negro (película), (Men in Black en Inglés). Película de comedia donde se trata una de las supuestas funciones y organización de los Hombres de Negro.
 Money In the Bank. Un evento de lucha libre anual de la empresa estadounidense WWE.